Rimosodaphnella semicolon är en snäckart som först beskrevs av S. V. Wood 1842.  Rimosodaphnella semicolon ingår i släktet Rimosodaphnella och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
semicolon